Plaats in Indonesië
 Tlogo (Garung), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tlogo (Prambanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tlogo (Sukoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tlogo (Tretep), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Tlogo (Tuntang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Tlogo (Kanigoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java